Symfonie nr. 3 (Beethoven), waar de bijnaam Eroïca aan wordt gegeven
Eroica (1949), een film van Walter Kolm-Veltée
Eroica (1958), een film van Andrzej Munk
Eroica (2003), een film van Simon Cellan Jones
Eroica (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier.